Chew peut faire référence à :

Patronyme 
 Ada Nield Chew (1870-1945), suffragette britannique
 Benjamin Chew (1722-1810), homme politique américain en Pennsylvanie
 Geoffrey Chew (1924-2019), physicien américain
 Richard Chew (1940-), monteur américain
 Thomas Edward Manley Chew (1874-1928), homme politique canadien en Ontario

Autres 
 Chew, petite rivière d'Angleterre ;
 Chew, série de comics américains.

Homonymie de patronyme